Tolmatsjevo (Brjansk) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Tolmatsjevo (Vologda) - dorp in de Russische oblast Vologda